Plainville ist der Name mehrerer Orte:

in den USA
 Plainville (Connecticut)
 Plainville (Georgia)
 Plainville (Illinois)
 Plainville (Indiana)
 Plainville (Kansas)
 Plainville (Massachusetts)
 Plainville (New Jersey)
 Plainville (New York)
 Plainville (Ohio)
 Plainville (Pennsylvania)
 Plainville (Wisconsin), im Adams County

Gemeinden in Frankreich
 Plainville (Eure)
 Plainville (Oise)